Guillotine steht für:

 Guillotine, Fallbeil zur Vollstreckung der Todesstrafe durch Enthauptung
 Guillotine (Band), schwedische Thrash-Metal-Band
 Guillotine (Spiel), Kartenspiel
 Guillotine (1924), deutscher Stummfilm von Guido Schamberg/Parisch
 Guillotine, Alternativtitel des US-amerikanischen Spielfilmes Dämon von Paris (1949)